Peter Rehder ist der Name folgender Personen:

* Peter Rehder (Bauingenieur) (1843–1920), deutscher Wasserbauingenieur
 Peter Rehder (Slawist) (* 1939), deutscher Slawist